Az alábbi lista Magyarország 100 főnél kisebb lakónépességű településeit sorolja fel a KSH 2014. évi adatai szerint.

Jegyzetek 

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok